BBS est un sigle qui peut désigner :
 Bardet-Biedl syndrome (en français, syndrome de Bardet-Biedl) ;
  ;
 Be back soon, selon le jargon Internet ;
 Big BullShit, selon le jargon Internet ;
 BBS, un fabricant de jantes en aluminium pour automobiles ;
 BIOS Boot Sequence ;
 Blum Blum Shub, un générateur de nombres aléatoires ;
 Bodu Bala Sena, une organisation bouddhiste extrémiste au Sri Lanka ;
 Brest Business School, une école de commerce française ;
  ;
 Bulletin bibliographique spéléologique ;
 Bulletin Board System, un système d’échange de messages et fichiers sur Internet ou par modem ;
 Maladie de Besnier-Boeck-Schaumann ;
  ;
 Boom Boom Satellites, un groupe japonais ;
 Brut bulletin de salaire, le salaire de base sur lequel sont déduites les cotisations sociales.